

Astronomia 
 Cratere Rothmann – cratere nella parte sud-orientale della faccia visibile della Luna

Persone 
 Bernhard Rothmann – leader anabattista tedesco
 Christoph Rothmann – matematico e astronomo tedesco
 Joachim Rothmann – calciatore danese, attaccante
 Maria Elizabeth Rothmann – scrittrice sudafricana 
 Ralf Rothmann – scrittore, poeta e drammaturgo tedesco